Richard Lower ist der Name folgender Personen:

* Richard Lower (Mediziner, 1631) (1631–1691), englischer Arzt und Physiologe
 Richard Lower (Mediziner, 1929) (1929–2008), US-amerikanischer Herzchirurg